Альтер — еврейская фамилия.

Известные носители:

 Альтер, Авраам Мордехай (1866—1948) — третий цадик гурских хасидов.
 Альтер, Арье Яаков (род. 1939) — седьмой цадик гурских хасидов.
 Альтер, Виктор (1890—1943) — видный деятель Бунда, один из организаторов Международного еврейского антигитлеровского комитета.
 Альтер, Иван Львович (более известен под фамилией Аренс; 1889—1938) — генеральный консул СССР в Нью-Йорке.
 Альтер, Ицхак Меир (1798/1799 — 1866) — основатель и первый цадик хасидской гурской династии.
 Альтер, Михаил Савельевич (1919—2005) — донецкий историк-краевед и еврейский историк, журналист.
 Альтер, Пинхас Менахем (1926—1996) — шестой цадик гурских хасидов.
 Альтер, Франц Карл (1749—1804) — австрийский лингвист, филолог, славист и библеист.